Millboro ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Millboro (North Carolina)
 Millboro (South Dakota)
 Millboro (Virginia)
 Millboro Springs (Virginia)

Siehe auch:
 Millsboro